A Taça Latina de 1999 foi a 17.ª edição da Taça Latina.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins